Le mot anglais raspberry signifie framboise, et peut désigner entre autres :

 Le Raspberry Pi, un nano-ordinateur.
  (1935-2012), écrivain

Homonymie